Damernas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014 spelades i Sotji, Ryssland, mellan den 8 och den 20 februari 2014.

Alla tider är lokala (UTC+4).

Medaljfördelning

Spelartrupper

Matcher

Grupp A 
Grupp A bestod av de fyra högst rankade lagen enligt IIHF:s världsranking för 2012.

De två främst placerade lagen gick vidare direkt till semifinal. Lag tre och fyra gick till kvartsfinal mot ettan och tvåan i grupp B.

Grupp B 
Grupp B bestod av det femterankade laget enligt IIHF:s världsranking för 2012, värdlandet samt de två vinnarna av kvalgrupperna C och D inför OS-turneringen.

De två främst placerade lagen gick vidare till kvartsfinal mot lag tre och fyra från grupp A. Lag tre och fyra i grupp B fick spela placeringsmatcher 5–8 mot förlorarna i de två kvartsfinalerna.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher 5–8

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutresultat

Externa länkar 
 
 
 IIHF: Statistik och resultat, damer

Damer